Cornelis Willem Opzoomer (1821-1892), een Nederlandse filosoof
 Simon Opzoomer (1807-1878), een Nederlandse kunstschilder